Barville, commune française de l'Eure ;
 Barville, commune française de l'Orne ;
 Barville, ancienne commune de la Moselle aujourd’hui intégrée à Nitting ;
 Barville, commune française des Vosges ;
 Barville, ancienne commune française de la Seine-Maritime, aujourd’hui intégrée à Cany-Barville.

Voir aussi 

Barville-en-Gâtinais, commune française du Loiret

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France